Stora Skärsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:

 Stora Skärsjön (Falkenberg) in der Gemeinde Falkenberg, Hallands län
 Stora Skärsjön (Halmstad) in der Gemeinde Halmstad, Hallands län
 Stora Skärsjön (Hudiksvall) in der Gemeinde Hudiksvall, Gävleborgs län
 Stora Skärsjön (Sävsjö) in den Gemeinden Sävsjö, Jönköpings län und Växjö, Kronobergs län
 Stora Skärsjön (Tranemo) in der Gemeinde Tranemo, Västra Götalands län
 Stora Skärsjön (Varberg) in der Gemeinde Varberg, Hallands län
 Stora Skärsjön (Växjö) in der Gemeinde Växjö, Kronobergs län
 Stora Skärsjön (Ydre) in der Gemeinde Ydre, Östergötlands län

 Stora Skarsjön in der Gemeinde Uddevalla, Västra Götalands län